Die Fußball-Bezirksklasse Westfalen 1936/37 war die vierte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Westfalen im Sportgau Westfalen. Die Bezirksklasse wurde erneut in sechs Gruppen ausgespielt, die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Westfalen 1937/38, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich mit Arminia Marten und der SpVgg Röhlinghausen wie im letzten Jahr die beiden Meister der Gruppen Dortmund und Gelsenkirchen durch und spielten zur kommenden Saison erstklassig.

Gruppe 1 – Dortmund

Gruppe 2 – Gelsenkirchen

Gruppe 3 – Münster

Gruppe 4 – Arnsberg

Gruppe 5 – Minden

Gruppe 6 – Bochum

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen. AGON Sportverlage, Kassel 1997, .

1936
Fußballsaison 1936/37